«Петро Атлетико» — ангольский баскетбольный клуб из города Луанда. Выступает в Чемпионате Анголы.

Достижения

Текущий состав

Тренерский штаб

Тренеры и их достижения

Примечания

Ссылки 
Баскетбольные клубы Анголы
Спорт в Луанде